Malene oder Malène steht für:
 Malene (Vorname), dänischer Vorname
 La Malène, Gemeinde im Département Lozère, Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Frankreich